Veglia – stato di coscienza in cui il pensiero ed i sensi sono attivi ed è possibile l'azione volontaria, in contrapposizione al sonno
 Veglia notturna – celebrazione liturgica della Chiesa ortodossa, delle Chiese ortodosse orientali e delle Chiese cattoliche orientali
 Veglia Pasquale – celebrazione liturgica del Cristianesimo
 Veglia d'armi – usanza medievale in cui il cavaliere trascorreva in preghiera la notte prima della sua investitura. Il termine è passato poi ad indicare un'attività degli scout
 Veglia funebre – la riunione di parenti e congiunti attorno al corpo di un defunto
 Veglia – poesia di Ungaretti
 Veglia-Borletti – storica marca di orologi, tachimetri e contachilometri

Geografia
 Veglia – isola del Mar Adriatico appartenente alla Croazia
 Veglia – città della Croazia
 Diocesi di Veglia – diocesi della Chiesa cattolica in Croazia
 Veglia – frazione di Cherasco in provincia di Cuneo
 Alpe Veglia – località del Piemonte
 Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero – area protetta del Piemonte

Persone 
 Nino Veglia – attore ed impresario teatrale italiano